Tutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Tutjärnet, sjö i Lerums kommun, 
Tutjärnen, Västergötland, sjö i Mölndals kommun, 
Tutjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Lilla Tutjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Stora Tutjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Norra Tutjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Södra Tutjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (3,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn